

Geografia

Australia
Windermere, lago dell'Australian Capital Territory
Windermere, lago della Tasmania

Bahamas
Windermere, isola delle Bahamas

Canada
Windermere, città della Columbia Britannica
Windermere, città dell'Ontario
Windermere, isola della Columbia Britannica
Windermere, lago della Columbia Britannica
Windermere, bacino dell'Ontario

Nuova Zelanda
Windermere, lago della Nuova Zelanda

Regno Unito
Windermere, lago della contea inglese della Cumbria
Windermere, parrocchia civile della Cumbria nei pressi del lago omonimo

Stati Uniti
Windermere, città del Connecticut
Windermere, città della Florida
Windermere, città del Tennessee sul lago omonimo
Windermere, lago dell'Illinois
Windermere, lago della Carolina del Nord
Windermere, lago del Tennessee

Musica
Windermere, rock band danese

Letteratura
Lady Windermere, personaggio dell'opera di Oscar Wilde Il ventaglio di Lady Windermere